Grom (, ) steht für:
 ORP Grom, mehrere polnische Schiffe
 PPZR Grom, polnische Einmann-Flugabwehr-Lenkwaffe
 2A28 Grom, russische Rohrwaffe für Schützenpanzer
 Ch-23/66 Grom, Luft-Boden-Rakete aus sowjetischer Produktion
 Alternativname des ukrainischen Raketensystems Hrim-2

Grom ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Grom (Pasym), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Grammen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 River Grom, rechtsseitiger Zufluss des River Medway, Kent, England

Grom ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Grom (* 1936), Priester sowie Professor der Philosophie und Theologie
 Hermann Grom-Rottmayer (1877–1953), österreichischer Maler

GROM steht für:
 Einheit GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego), polnische Spezialeinheit
 GROM (Computerbaustein) (Graphics Read Only Memory), ein Festwertspeicher mit sequenziellem Zugriff
 Honda GROM, ein Mini-Bike von Honda

Siehe auch: 
 Gröm
 Krom

Abkürzung